«Лампа и дымоход» — российский литературно-художественный журнал, издающийся в Москве с 2011 по 2013 год с периодичностью 4 раз в год. В 2010 году журнал существовал только в электронной версии в Интернете. Объём журнала 240—280 страниц.

Описание 
Издание публиковало форматную и неформатную литературу всех жанров, направлений, течений, школ. Авторы журнала — это известные писатели, критики, преподаватели высших учебных заведений, научные сотрудники, а также начинающие авторы, пишущие на русском языке.

В журнале «Лампа и дымоход» среди прочих публиковались Константин Кедров-Челищев, Евгений Степанов, Евгений В. Харитоновъ, Игорь Иртеньев, Ирина Бессарабова, Павел Басинский, Вера Павлова, Наринэ Абгарян, Екатерина Дьячкова, Алексей Антонов, Николай Калиниченко.

История журнала 
Журнал был основан студентом Литературного института имени А. М. Горького (семинар М. П. Лобанова) — Германом Арзумановым. В 2010 году в работе над журналом принимали участие Герман Арзуманов, Алексей Залесский, Кирилл Фомин, Евгения Коробкова, Саша Петров. В последующем состав редакционной коллегии менялся, при этом неизменным оставался творческий союз Германа Арзуманова и Алексея Залесского.

Презентация печатной версии журнала прошла в феврале 2011 года в Центральном доме литераторов при поддержке Московской городской организации Союза писателей России. В рамках презентации состоялся творческий вечер, на котором выступили поэты Игорь Иртеньев, Николай Калиниченко, пианист Станислав Корчагин.

Журнал имеет два приложения: дискуссионный клуб Время ЛД и специальное приложение для авангардной (или модернистской) литературы ЛД Аvангард. 

В 2011 году Московская городская организация Союза писателей России наградила редакторов Германа Арзуманова и Алексея Залесского литературной премией имени А. П. Чехова за деятельность журнала «Лампа и дымоход».

Примечания

Ссылки 
 

Литературные журналы России